Ù, ù (U с грависом) — буква расширенной латиницы.

Использование 
В итальянском языке обозначает ударную U (например: più, giù).

Во французском языке используется только для различения омофонов ou («или») и où («где»).

Во вьетнамском письме и в пиньине используется для обозначения U с нисходящим тоном.

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Ссылки 

Французский алфавит
Вьетнамская письменность